Kardinaal Mercierplein (Brussel)
 Kardinaal Mercierplein (Jette)
 Kardinaal Mercierplein (Leuven)
 Kardinaal Mercierplein (Lier)
 Kardinaal Mercierplein (Mechelen)